Леони́д Дми́триевич Щемелёв (; 5 февраля 1923 — 14 января 2021) — народный художник Белорусской ССР (1983), Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1977), лауреат государственной премии Белорусской ССР (1982).

В Минске в 2003 была открыта муниципальная (государственная) Городская художественная галерея произведений Леонида Щемелёва, основу составили произведения, подаренные городу художником. До 2013 включительно галереей руководила искусствовед Татьяна Бембель.

Биографические данные 
Родился 5 февраля 1923 года в Витебске. Был мобилизован в РККА в самом начале Великой Отечественной войны, в возрасте 18 лет, участвовал в боях за освобождение от немецко-фашистских захватчиков, форсировал реку Припять. В октябре 1943 года был тяжело ранен в бою под Мозырем. Победу встретил в казачьем корпусе на юге Украины.

Постигать искусство Щемелёв начал в родном Витебске, но профессионально притронулся к кисти только после фронта. За плечами живописца уже была битва на Курской дуге и ранение.

Ученик выдающегося пейзажиста Виталия Константиновича Цвирко, Л. Д. Щемелёв являет собой следующее после живописцев классического толка — выпускников академий в Москве и Ленинграде — поколение художников.

Поколение, еще воспринявшее наследие большого канона от его непосредственных носителей, но и оставившее этот канон ради поисков собственного стиля и собственного изобразительного языка. Время перемен, среди которых и так называемая хрущёвская «оттепель» — это молодость Л. Щемелёва, определяющий период в его творчестве.

 Минское художественное училище (1952).
 Белорусский театрально-художественный институт (1959), ныне Белорусская государственная академия искусств).
 Член СХ БССР (1964; ныне Белорусский союз художников).
 Преподаватель в Минском художественном училище (1959—1966).
 Преподаватель в Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству им. Ахремчика И. О. (1968—1974).
 Преподаватель на архитектурном факультете Белорусского политехнического института (1975—1977, ныне Белорусский национальный технический университет).
 Первый секретарь Правления СХ БССР (1977—1982).
 Председатель Правления Художественного фонда БССР (1982—1986?).
 Член Правления СХ СССР (1983—1987).
 Член Правления Белорусского союза художников (1992—2002).
 Председатель Правления Белорусского союза художников (2002—2005).
Умер 14 января 2021 года в Минске. Похоронен на Восточном кладбище Минска.

Персональные выставки 

 1963 — отчётная выставка (Минск).
 1965 — отчётная выставка (Минск).
 1974 — персональная, приуроченная к 50-летию (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»; издан каталог).
 1979 — персональная «По Вьетнаму» (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»).
 1982 — персональная, приуроченная к 60-летию (Москва, Центральный дом художника; издан каталог).
 1983 — персональная, приуроченная к 60-летию (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»).
 1987 — персональная (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»).
 1988 — персональная (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»).
 1989 — персональная (Гродно).
 1990 — персональная (Витебск).
 1991 — персональная (Орша).
 1993 — персональная, приуроченная к 70-летию (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»).
 1997 — персональная (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»; издан каталог).
 1997 — персональная (Светлогорск).
 1997 — персональная (Новополоцк).
 1998 — персональная, приуроченная к 75-летию (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»).
 2001 — персональная (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»).
 2002 — персональная (Минск; издан каталог, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»).
 2003 — персональная, приуроченная к 80-летию и открытию Городской художественной галереи произведений Л. Щемелёва (Минск).
 2004 — персональная (Минск, Республиканская художественная галерея «Дворец Искусств»).
 2005 — персональная (Барановичи).
 2006 — персональная (Минск, арт-галерея «Мастацтва» / «Искусство»).
 2007 — персональная (Минск, Городская художественная галерея произведений Л. Щемелёва).
 2007 — персональная (Минск, Национальный художественный музей Республики Беларусь).
 2008 — персональная «Художник и время», приуроченная к 85-летию (Минск, Национальный художественный музей). [Об этой выставке художник говорил, что это его 26-я персональная выставка].
 2013 — персональные выставки, приуроченные к 90-летию, в Национальном художественном музее Беларуси и в Музее истории города Минска.

Совместные выставки 

 1965 — всесоюзная выставка «Искусство — детям» (Москва).
 1967 — всесоюзная выставка, посвящённая 50-летию Великого Октября (Москва).
 1968 — выставка изобразительного и прикладного искусства БССР (Москва, ВДНХ, бронзавая медаль).
 1972 — всесоюзная выставка «Дружба» (Вильнюс).
 1972 — всесоюзная выставка «Юбилейная весна» (Ереван).
 1972 — зональная выставка художников Беларуси и Молдавии, посвящённая 50-летию образования СССР (Москва).
 1972 — выставка произведений белорусской живописи и графики (Вильнюс).
 1975 — всесоюзная выставка «30 лет Великой Победы», выставка белорусской живописи, графики и стекла (Москва, ВДНХ, серебряная медаль).
 1976 — всесоюзная выставка «Автопортрет в русском и советском искусстве» (Москва).
 1976 — всесоюзная выставка «Слава труду!», посвящённая XXV съезду КПСС (Москва).
 1977 — всесоюзная выставка «По ленинскому пути», посвящённая 60-летию Великого Октября (Москва).
 1977 — всесоюзная выставка «Всегда на страже», посвящённая 60-летию советской милиции (Москва).
 1978 — всесоюзная выставка «Молодая гвардия Страны Советов», посвящённая 60-летию ВЛКСМ (Москва).
 1978 — всесоюзная выставка «60 героических лет», посвящённая 60-летию Вооружённых Сил СССР (Москва).
 1979 — всесоюзная выставка «Физическая культура и спорт в изобразительном искусстве» (Москва).
 1981 — всесоюзная выставка «Мы строим коммунизм», посвящённая XXVI съезду КПСС (Москва).
 1982 — всесоюзная выставка «СССР — наша Родина», посвящённая 60-летию образования СССР (Москва).
 1982 — всесоюзная выставка, посвящённая 1500-летию г. Киева (Киев).
 1982 — всесоюзная выставка произведений советских художников (Ереван).
 1983 — всесоюзная выставка «Физическая культура и спорт в изобразительном искусстве» (Москва).
 1983 — всесоюзная выставка «Киевская весна» (Киев).
 1984 — всесоюзная выставка «Земля и люди» (Москва).
 1985 — всесоюзная выставка «40 лет Великой Победы» (Москва).
 1985 — международная выставка художников-реалистов (София, Болгария).
 1986 — всесоюзная выставка «Мы строим коммунизм», посвящённая XXVII съезду КПСС (Москва).
 1986 — международная выставка «Мастера культуры — за мир» (Москва).
 1987 — всесоюзная выставка «Страна Советов», посвящённая 70-летию Великого Октября (Москва).
 1996 — групповая выставка (…, Германия).
 1997 — групповая выставка (…, Франция).
 2000 — всесоюзная выставка (совместно с Матысюком В. А. в Москве).

С 1959 — участник почти всех белорусских республиканских выставок, на декадных и обменных выставках в РСФСР, Литве, Узбекистане, Украине.

Произведения экспонировались на выставках советских и белорусских художников за границей: в Англии, Австрии, Алжире, Анголе, Болгарии, Венгрии, ГДР, Западном Берлине, Италии, Канаде, Мексике, Польше, Франции, ФРГ, Чехословакии, Шри-Ланке, Югославии, Японии.

Публичные собрания 
Россия:
 ГТГ (Москва).
 Выставочное объединение «Центральный дом художника» (Москва).
 Фонды Министерства культуры Российской Федерации.

Белоруссия:
 Национальный художественный музей Республики Беларусь (Минск) — произведения в постоянной экспозиции.
 Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны (Минск) — произведения в постоянной экспозиции, а также ежегодно в тематических выставках.
 Музей современного изобразительного искусства (Минск).
 Национальный музей истории и культуры Беларуси (Минск).
 Фонды Белорусского союза художников (Минск).
 Брестский областной краеведческий музей (Брест).
 Витебский областной краеведческий музей (Витебск).
 Музей Марка Шагала — Арт-центр (Коллекция современного искусства) (Витебск).
 Государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» (Гомель).
 Гродненский государственный историко-археологический музей (Гродно).
 Могилевский областной краеведческий музей им. Е. Р. Романова (Могилёв).
 Могилевский областной художественный музей им. П. В. Масленикова (Могилёв).
 Во многих районных краеведческих музеях Беларуси.

Награды, звания и отличия 
 орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 года)
 орден Отечественной войны II степени
 медали.
 медаль Франциска Скорины (1993)
 орден Франциска Скорины (2001).
 Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1969, за картину «Материнство»).
 Серебряная медаль ВДНХ СССР (1975, за картину «Генерал Доватор»).
 Почётная грамота Верховного Совета БССР (1975; вторично — 1983, в связи с 60-и летием).
 Государственная премия Белорусской ССР (1982) — за цикл полотен «Край мой, Минщина»: «Листовей», «Гроза. 22 июня», «Лето», «Льны ивенецкие»).
 заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1977).
 народный художник Белорусской ССР (1983).
 Академик живописи Белорусской академии изобразительного искусства (общественная организация, 1995).
 Медаль Белорусского союза художников «За заслугі ў выяўленчым мастацтве» («За заслуги в изобразительном искусстве») (1998).
 Большая золотая медаль Белорусской академии изобразительного искусства (1998).
 Почётный гражданин города Минска (2003).
 Нагрудный знак Министерства культуры Республики Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Беларусі» («За вклад в развитие культуры Беларуси») (2003).
 Премия Союзного государства в области литературы и искусства за 2009—2010 годы (10 декабря 2009 года) — за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства

Книги и каталоги 
 Выставка произведений художника Л. Щемелёва, посвящённая 50-летию со дня рождения. Каталог. Минск, 1973.
 Леонид Дмитриевич Щемелёв. Цвета времени / Сост. и автор текста Б. А. Крепак. Москва: «Советский художник», 1978. 5 с, 14 л. цв.
 Крепак Б. А. Леонид Щемелёв. Минск: «Беларусь», 1981. 56 с., цв. ил.
 Щемелёв Л. Д. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР Леонид Дмитриевич Щемелёв. Живопись. Каталог выставки. Москва: «Советский художник», 1982. 1500 экз. 4 с, 22 л. цв.
 Крепак Б. А. Леонид Щемелёв. Минск: «Беларусь», 1989. 152 с, цв. ил. (Альбом, большой формат).
 Щемелёв Леонид Дмитриевич. Сост. Борис Крепак. Минск: «ПринтТим», 1997. 44 с, цв. ил.
 Леонид Щемелёв. Сост. А. Прилипко. Минск: «Хелмон», 1998. 2000 экз. 126 с, цв. ил. Текст на русском, белорусском, английском языках (Альбом, большой формат).
 Леонидд Щемелёв. Минск, 2002. Сост. Светлана Щемелёва. 195 экз. 64 с.

О жизни и творчестве художнике издана книга:

Крепак Борис Леонид Щемелёв. Краски и ритмы времени. Минск: «Художественная литература», 2005. 303 с, ил. (Жизнь знаменитых людей Беларуси). 2000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Цыганков В. Леонид Щемелёв: «Не могу написать портрет человека, который мне не нравится» // Свободные Новости Плюс, 2 мая 2010.
 Казакова А. «Романтики Щемелёвы» // Минский курьер, № 196 (2035), 4 августа 2010.
 Габышева Е. Леонид Щемелёв: «Я пишу, значит — живу» // Народная газета, 10.07.2010.
 Шахнович Т. Народный художник Беларуси Леонид Щемелёв: «Если рядом нет жены — товарища и друга — мужчина неполноценный».

Художники СССР
Художники Белоруссии
Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР
Народные художники Белорусской ССР
Выпускники Белорусской академии искусств
Почётные граждане Минска
Лауреаты Премии Союзного государства
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Похороненные на Восточном кладбище Минска